Rauminformation steht für:

 die Vernetzung von Geodaten mit dazugehörigen Raumordnungs- und planungsdaten, siehe Rauminformationssystem
 das im Schall enthaltene Abbild des Raumes, siehe Raumschall